Ermita de la Santa Cruz o Ermita de la Vera Cruz puede hacer referencia a varios edificios religiosos, nombrados en honor a la Santa y Vera Cruz de Jesucristo.

En España 
Ermita de la Santa Cruz (Montesa), en la provincia de Valencia.
Ermita de la Santa Cruz (Roquetas de Mar), en la provincia de Almería.
Ermita de la Santa Cruz (Tudela), en Navarra.

Ermita de la Santa Cruz de Montes de Valdueza, en la provincia de León.

Ermita de la Vera Cruz (Campo de Criptana), en la provincia de Ciudad Real.

Ermita de la Vera Cruz (Maderuelo), en la provincia de Segovia.
Ermita de la Vera Cruz (Salamanca), en la provincia de Salamanca.
Ermita de la Veracruz (Valdepeñas), en la provincia de Ciudad Real.

En México
 Ermita de la Santa Cruz (Iztacalco), en Iztacalco (Ciudad de México).

Otros edificios religiosos bajo la misma advocación 
 Iglesias, Basílicas, Catedrales, Colegiatas, Conventos de la Santa y Vera Cruz, .